

Astronomia
Celeno – stella della costellazione del Toro che fa parte dell'ammasso delle Pleiadi

Mitologia greca
Celeno – una delle arpie
Celeno – figlia di Pleione
Celeno – figlia di Hyamus e nipote di Lycorus. Era la madre di Delfo figlio di Apollo